Кейп-Генри () — мыс на Атлантическом побережье Виргинии, надалеко от города Верджиния-Бич, ограничивающий с юга вход в Чесапикский залив.

Вместе в мысом Кейп-Чарлз, являющимся северной границей входа в Чесапикский залив, известен как Вирджиния Кейпс. Оба мыса названы в честь сыновей английского короля Якова I в 1607 году.

История 
Кейп-Генри был назван в 1607 году в честь принца Уэльского Генриха Фредерика, сына короля Якова I. Название было дано экспедицией Лондонской компании (подразделение Вирджинской компании) под командованием Кристофера Ньюпорта. После необычайно долгого перехода из Англии, длившегося 144 дня, 26 апреля 1607 года экспедиция совершила здесь первую высадку на берег.

Экспедиция, состоявшая из трёх кораблей
(,
 и
) и 102 человек команды 13 мая 1607 года основала Джеймстаун, первое постоянное поселение Англии в Северной Америке.

Сегодняшний день 
Об истории «Первой высадки» () напоминает
, находящийся в Джеймстауне. Недалеко от него расположен исторический
, первый маяк в США.
Исторический интерес представляет железнодорожная станция, построенная в 1902 году
, затем отреставрированная и сейчас используемая в образовательных целях армейской базой
, расположенной на мысе. Оставшуюся часть мыса и часть прилегающей территории занимает
.

См. также 
 Маяки мыса Генри

Примечания

Ссылки 
 NPS Cape Henry website
 Cape Henry Lighthouse info

География Виргинии
Чесапикский залив
Мысы США
Мысы Атлантического океана